Andrei Smirnov peut faire référence à :
 Andreï Smirnov (1941-), acteur et réalisateur russe ;
  (1962-), footballeur russe ;
  (1990-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Andreï Smirnov (1957-2019), nageur soviétique ;
 Andreï Smirnov (1958-), académicien, philosophe et orientaliste russe ;
  (1980-), footballeur russe du FC Khimki et du FC Vityaz Podolsk ;
  (1980-), footballeur russe ;
  (1905-1982), ambassadeur soviétique d'Autriche ;
 Andrei Kirillovich Smirnov (1895-1941), lieutenant-général.

Source de la traduction